Кавказ e система от специална радиотелефонна мобилна комуникация с дълго криптографска устойчивост. Използва се за осъществяване на сигурни комуникации за ръководителите на силови структури, министерства и ведомства, ръководители на всички правителствени клонове, включително висшите ръководители на държавата. Модернизацията и поддръжката на системата се извършват от Руския държавен отдел за инсталация и технологии Altair. Системата включва най-малко седем подсистеми за различни цели с индекси тип „Кавказ-1“, „Кавказ-2“. Според непотвърдена официална информация подсистемите имат следното предназначение:

 „Кавказ-1“ е стационарна комуникационна мрежа със специална комутационна услуга, която осигурява автоматична телефонна и документална комуникация на дълги разстояния с възможност за достъп на абонатите до:
 полева мрежа;
 комуникационни мрежи с мобилни обекти;
 правителствена градска автоматична телефонна централа на Московска зона.
 „Кавказ-2“ – полева комуникационна мрежа, внедрена на мобилни устройства и предназначена за организиране на телефонна и документална комуникация в линка „Щаб-фронт-армия“.

Външни препратки 
 Гребенников В. В. Глава 3.12 „Неосъществената“ кавказка „мечта“. Криптология и тайна комуникация. Произведено в СССР. TD „Алгоритъм“. 2017. стр. 480. Серия „Шпионски арсенал“.ISBN 978-5-906979-79-7. ]

Комуникации в Русия
Държавно управление на Русия